Dyllick ist der Name von:

 Paul Dyllick (1908–1991), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Thomas Dyllick-Brenzinger (* 1953), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Düllick